Quinta hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Música
 Quinta, en música, intervalo que comprende cinco notas de la escala musical;

Urbanismo
 Quinta (urbanismo), adopta diferentes significados según cada región o país, pudiendo interpretarse como:
 casa de fin de semana
 finca de recreo
 granja
 chalet 
 urbanización, conjunto habitacional privado o country club

Lugares
La Quinta (Chile), localidad
 La Quinta Sección de Jardines de Morelos en Ecatepec, México.

Zoología
 Puede referirse al género de mariposas Quinta.